Кубок УЄФА 2007–08 був тридцять сьомим розіграшем Кубка УЄФА. Фінал пройшов на стадіоні Сіті оф Манчестер, Манчестер, Англія 14 травня 2008 між командами «Рейнджерс» із Шотландії та «Зеніт» з Росії. «Зеніт» виграв із рахунком 2:0, завоювавши таким чином перший єврокубок. Загалом у турнірі взяли участь 157 команд.

Кожна європейська футбольна асоціація мала різну кількість представників, в залежності від коефіцієнтів УЄФА. Македонія, як новий член УЄФА, була представлена чемпіоном країни та командою, що зайняла друге місце в чемпіонаті.

Дати жеребкувань і матчів 
Календар із UEFA.com .

Кваліфікаційний етап

Перший кваліфікаційний раунд 
Жеребкування, яке проводили Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор та керівник клубних змагань УЄФА Мішель Сентенаро, пройшло 29 червня 2007 о 13:30 CET в Ньйоні, Швейцарія. Перші матчі були зіграні 19 липня, матчі-відповіді — 2 серпня 2007.

!colspan="5"|Південно-Середземноморський регіон
|-

|-
!colspan="5"|Центрально-східний регіон
|-

|-
!colspan="5"|Північний регіон
|-

|}

1Матч був зіграний на стадіоні Партизана в Белграді.
2Матч був зіграний на стадіоні Szusza Ferenc Stadium в Будапешті, оскільки домашня арена клубу МТК Будапешт не відповідала вимогам УЄФА.
3Матч був зіграний на стадіоні Зімбру в Кишиневі, оскільки домашня арена команди Ністру не відповідала вимогам УЄФА.

Другий кваліфікаційний раунд 
Жеребкування, яке проводили Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор та директор УЄФА з професійних клубів Джіорджіо Марчетті, відбулось 3 серпня 2007 о 13:00 CET в Ньйоні, Швейцарія. Перші матчі були зіграні 16 серпня, матчі-відповіді — 30 серпня 2007.

!colspan="5"|Південно-Середземноморський регіон
|-

|-
!colspan="5"|Центрально-східний регіон
|-

|-
!colspan="5"|Північний регіон
|-

|}

Перший раунд 
Жеребкування, проведене Генеральним секретарем УЄФА Девідом Тейлором та тренером переможців Кубка УЄФА 2000-01 Жерардом Гульєром, пройшло 31 серпня 2007 в Монако. Перші матчі були зіграні 20 вересня, матчі-відповіді — 4 жовтня 2007.

!colspan="5"|Група 1

|-
!colspan="5"|Група 2

|-
!colspan="5"|Група 3

|-
!colspan="5"|Група 4

|- 
!colspan="5"|Група 5

|-
!colspan="5"|Група 6

|-
!colspan="5"|Група 7 

|-
!colspan="5"|Група 8

|}

1 Матч проходив на стадіоні Пантессаліко у Волосі, оскільки домашня арена команди Лариса не відповідала вимогам УЄФА.

Груповий етап 

Жеребкування, яке провели директор УЄФА з професійних клубів Джіорджіо Марчетті та керівник клубних змагань УЄФА Мішель Сентенаро, пройшло 9 жовтня 2007 о 12:00 CET в Ньйоні, Швейцарія.

Критерії виходу при однаковій кількості очок 
На основі абзацу 6.06 правил УЄФА поточного сезону, якщо дві або більше команд здобудуть рівну кількість очок в змаганнях на груповій стадії, для визначення тих, хто просувається далі, будуть застосовані такі критерії:
 краща різниця забитих та пропущених голів;
 більша кількість забитих голів;
 більша кількість голів забитих у виїзних матчах;
 більша кількість перемог;
 більша кількість перемог на виїзді;
 більший коефіцієнт клубу і його асоціації за останні п'ять сезонів.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/16 фіналу 
Жеребкування 1/16 фіналу, яке проводили Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор та керівник клубних змагань УЄФА Мішель Сентенаро, пройшло 21 грудня 2007 о 13:00 CET в Ньйоні, Швейцарія. Вісім переможців груп зіграли із командами, що зайняли треті місця, а команди, що зайняли другі місця, — із третіми командами групового етапу Ліги чемпіонів. Команди із однієї групи і одної асоціації не могли грати між собою.

Перші матчі були зіграні 13 та 14 лютого 2008, матчі-відповіді — 21 лютого 2008.

 

|}

1/8 фіналу 
Жеребкування 1/8 фіналу, яке проводив Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор, пройшло 21 грудня 2007 о 13:00 CET в швейцарському Ньйоні.

	

|}

Чверть-фінал 
Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу, яке проводи Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор та представник організаторів фінілу в Манчестері Денісом Лоу, пройшло 14 березня 2008 о 14:00 CET в Ньйоні, Швейцарія. Перші матчі чвертьфіналу відбулись 3 квітня, мітчі-відповіді – 10 квітня 2008.

|}

Півфінал 
Півфінальні матчі були зіграні 24 квітня та 1 травня 2008 року.

|}

Фінал 

В фіналі Кубка УЄФА брали участь Зеніт (Росія) та Рейнджерс (Шотландія). Матч пройшов 14 травня 2008 на стадіоні Сіті оф Манчестер в Манчестері, Англія. Зеніт переміг із рахунком 2:0, здобувши перший європейський трофей.

Бомбардири 
Найкращі бомбардири Кубка УЄФА сезону 2007—2008:

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2007—2008
 Кубок Інтертото 2007

Примітки

Посилання 
 Кубок УЄФА  на UEFA.com  

2007
2007 у футболі
2008 у футболі